Telmatobufo är ett släkte av groddjur. Telmatobufo ingår i familjen Calyptocephalellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stjärtlösa groddjur
Telmatobufo